O Ministério Universidades Renovadas (MUR) é um Ministério da Renovação Carismática Católica (RCC) que tem como objetivo evangelizar com renovado ardor missionário, testemunhar Jesus Cristo e difundir a experiência de Pentecostes dentro das Universidades. Conciliando a "fé" e a "razão", o MUR tem também a missão de  transformar a sociedade e o mundo profissional através da experiência do "Batismo no Espírito Santo", e assim construir, como nos pedia São João Paulo II, a "Civilização do Amor".

O MUR surgiu como uma resposta da RCC ao desejo da Igreja em propor uma ação evangelizadora dentro das instituições de ensino superior, claramente expresso pelo apelo do Papa João Paulo II na carta Christisfidelis Laici: "A Igreja pede aos fiéis leigos pra guiados pela coragem e criatividade intelectual, estarem presentes nos lugares privilegiados da cultura, como sejam o mundo da escola e universidade, nos centros de pesquisa científica e técnica, nos lugares de criação artística e da reflexão humanista".

O Ministério Universidades Renovadas é formado por pré-universitários, estudantes, professores e servidores universitários, bem como profissionais formados que respondem aos crescentes desafios propostos pela Igreja Católica, principalmente os apresentados na Encíclica Fides et Ratio (Fé e Razão), para a Evangelização nas Universidades, tendo como base para isso uma forte experiência de Batismo no Espírito Santo.

Ligações externas 

 Ministério Universidades Renovadas
 Ministério Universidades Renovadas - Juiz de Fora, MG

Renovação Carismática Católica